Friends kan have flere betydninger:

 Friends - primærbetydning, på dansk venner
 Friends (sitcom) - en amerikansk tv-serie og sitcom, på dansk Venner
 Friends (bjergbestigning) – Et redskab til Big Wall-klatring.
 Friends (band), en svensk musikgruppe.
 Friends (musikgruppe fra Brooklyn), en amerikansk musikgruppe.
 Friends (soundtrack) – et soundtrack af Elton John og Bernie Taupin
 Friends (film fra 1912) – amerikansk stumfilm fra 1912 af D. W. Griffith